Orgel der Marienkirche steht für
 Orgel der St.-Marien-Kirche (Barth), Buchholz-Orgel 
 Orgel der Marienkirche (Holtland), Rohlfs, Esens
 Orgel der Marienkirche (Lübeck), Barthold Hering
 Orgel der Marienkirche (Marienhafe), G. v. Holy
 Orgel der Marienkirche (Rötha), Silbermann-Orgel, Sachsen
 Orgeln der St.-Marien-Kirche (Stralsund), Stellwagen; Grüneberg